

Топоніми 
 Тойотомі (Хоккайдо)

Персоналії 
 Тойотомі — японський феодальний рід, що вивищується в кінці XVI — початку XVII столітть.
 Тойотомі Хідейосі
 Тойотомі Хідейорі